Telegrafberget kan avse:

Telegrafberget, Dalarö – nära Smådalarö, Stockholms län
Telegrafberget, Ingarö – vid Skälsmara, Stockholms län
Telegrafberget, Kummelnäs – vid Halvkakssundet i Nacka, Stockholms län 
Telegrafberget, Marsättra – i Österåkers kommun, Stockholms län
Telegrafberget, Ornö – vid Kolnäset, Ornö, Stockholms län
Telegrafberget, Runmarö – vid Solberga i Värmdö, Stockholms län
Telegrafberget, Siarö – Österåkers kommun, Stockholms län
Telegrafberget, Tyresö – på Brevik, Stockholms län
Telegrafberget, Älta – (även Galtberget), Stockholms län
Telegrafberget, Älvkarleby –
Telegrafberget, Älvsnabben – nära Muskö, Stockholms län
Telegrafberget, Singö – i Norrtälje, Stockholms län
Telegrafberget, Vaxholm – Stockholms län

Optisk telegraf